Ben Yahia ist der Familienname folgender Personen:

 Amor Ben Yahia (* 1985), tunesischer Hindernisläufer
 Farid Ben Yahia (* 1951), tunesischer Kunstmaler 
 Habib Ben Yahia (* 1938), tunesischer Politiker
 Khaled Ben Yahia (* 1959), tunesischer Fußballspieler
 Wissem Ben Yahia (* 1984), tunesischer Fußballspieler